Diffusione ottica – fenomeni di interazione radiazione-materia in cui onde o particelle cambiano traiettoria a causa della collisione con altre particelle o onde
Dispersione ottica – separazione della luce nei suoi vari colori